Per la batalla de la Primera Croada, vegeu Batalla de Dorilea (1097)
 Per la batalla de la Segona Croada, vegeu Batalla de Dorilea (1147)